Малый Ивер — топоним в России.

 Малый Ивер — упразднённое село, современный Свободненский район Амурская область
 Малый Ивер — ручей, правый приток р. Иур, Амурская область